Сезон 2008/2009 стал для Интера 93-м в Чемпионате Италии. Новый сезон клуб начал под руководством нового тренера Жозе Моуринью, сменившего на посту Роберто Манчини. Под руководством нового тренера клуб выиграл чемпионат и Суперкубок Италии. Но в Лиге чемпионов клуб в третий раз подряд не прошел дальше 1/8 финала, вылетев от Манчестера Юнайтед.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№3 навечно закреплен за Джачинто Факкетти

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:56.600.000

Зима 
Трансферные сделки не совершалась

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:6.000.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:56.600.000

Общая прибыль:6.000.000

Разница:50.600.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Соревнования

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки